Нижче наведено список 185 муніципалітетів департаменту Лозер.

Лозер

Лозер